Cirene (ciutat), antiga ciutat grega a Líbia.
 Cirene (filla d'Hipseu), segons la mitologia grega fou una filla d'Hipseu, rei dels làpites.